Nueve de Julio oder 9 de Julio ( für „9. Juli“) bezeichnet:

den argentinischen Unabhängigkeitstag am 9. Juli 1816
die Avenida 9 de Julio in Buenos Aires
das Partido Nueve de Julio, eine Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires
Nueve de Julio (Buenos Aires), Hauptort des Partidos

Nueve de Julio (San Juan), Ort im Departamento Nueve de Julio
Nueve de Julio (Corrientes), Ort im Departamento San Roque
9 de Julio (Misiones), Ort im Departamento Eldorado
Parque 9 de Julio, Parkanlage in San Miguel de Tucumán, Argentinien
das Bistum Nueve de Julio
Nueve de Julio (Distrikt), Verwaltungseinheit in der peruanischen Provinz Concepción